Dalton Vigh – attore brasiliano
 László Vigh – politico ungherese
 Melinda Vigh – climber ungherese, atleta di paraclimbing
 Tibor Vigh – ex calciatore ungherese naturalizzato canadese, attaccante